Старунский — фамилия; имеет женскую форму Старунская.
 Старунский, Владимир Гордеевич (18 марта 1920, село Сокольча Житомирской области — 5 ноября 2012, город Киев) — советский государственный деятель, министр торговли УССР.
 Старунский, Юрий Васильевич (17 апреля 1945, Киев — 24 декабря 2010, Москва) — советский волейболист, волейбольный тренер, игрок сборной СССР.